Bağdatlıoğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Onomastique 
Bağdatlıoğlu est un patronyme turc composé de Bağdat , du suffixe turc -lı et du suffixe turc -oğlu. Le suffixe -lı est la marque d'un nom de métier, comme -eur, -iste ou -ien en français. Le suffixe -oğlu à valeur patronymique, qui signifie « fils de », est l'accusatif de oğul qui signifie « fils ». Bağdatlı est donc un gentilé qui signifie « bagdadien » (habitant de Bagdad) et Bağdatlıoğlu signifie étymologiquement « fils du bagdadien ». 

 est également un prénom turc. Dans ce cas, Bağdatlıoğlu signifie « fils de Bağdatlı ».

Patronyme 

 Özge Bağdatlıoğlu, producteur de cinéma turc.

Références

Articles connexes 
 , prénom et toponyme turc.
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique utilisé dans de nombreux noms de familles turcs, qui signifie « fils de ».

Patronyme turc